

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Ugoszcz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Ugoszcz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Miedzna
 Ugoszcz – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice

Inne 
 Ugoszcz – rzeka w województwie mazowieckim, w okolicach Łochowa.
 Ugoszcz – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w granicach miasta Szczecina